Polytechniek, hogere theoretische en technische kennis

Met betrekking tot instellingen:
Technische universiteit of polytechnische universiteit, als in:
Technische Universiteit Delft, eerder Technische Hogeschool en daarvoor Polytechnische School te Delft geheten
Polytechnische Universiteit van Catalonië, een universiteit in Barcelona
Nationaal Polytechnisch Instituut, een universiteit in Mexico-Stad
Faculteit Polytechniek, een faculteit voor ingenieursvakken van de Koninklijke Militaire School te Brussel
Hogere technische school, een voormalige Nederlandse school voor ingenieursvakken
Polytechnische school, een school voor ingenieursvakken

Overig:
Polytechnisch Tijdschrift, een Nederlands voormalig technisch vaktijdschrift
Polytechnisch Weekblad, een Nederlands voormalig technisch vakblad, later deels opgegaan in het Polytechnisch Tijdschrift
Polytechnisch Zakboek, een technisch naslagwerk